Апа́чево () — село в Актанышском районе  Республики Татарстан, в составе Атясевского сельского поселения.

Этимология 
Название села связано с именем башкира-енейца Апаса (Аббаса) муллы Тутиева. Он будучи главой Енейской волости, подписался в коллективном письме 1728 года глав башкирских волостей императору Петру II. Другой вариант названия — Апасово.

География 
Деревня расположена в верховье реки Шабиз, в 37 километрах к юго-западу от села Актаныш.

История 
Деревня основана в 1731 году башкирами Тугузской тюбы Енейской волости во главе с муллой Апасом (Аббасом) Тютеевым. В «Татарской энциклопедии» указано, что он происходил из рода Кара бик, в то же время как указывает А. З. Асфандияров, данное предположение не соответствует действительности. Енейские башкиры были припущены вотчинниками башкирами-булярцами согласно записи 22 марта 1731 года. Несмотря на это башкиры-енейцы, оказавшиеся припущенниками башкир-булярцев, продолжали оставаться совладельцами своих вотчинных земель в Енейской волости.

В XVIII-XIX веках в сословном отношении жители делились на башкир-вотчинников и государственных крестьян. По сведениям 1760-х годов, часть населения составляли марийцы. В 1795 году учтены 88 башкир-припущенников (из Енейской волости), в 1816 году — 104 души башкир мужского пола, из которых 20 семей переселили в деревню Азибей Енейской волости. Согласно подворной переписи 1912–1913 года в 119 домах проживали 579 башкир. Занимались земледелием, разведением скота, было распространено пчеловодство.

В период Крестьянской войны 1773– 1775 годов жители активно выступили на стороне Е.И.Пугачёва.

Первое упоминание о мечети в Апачево относится к 1808 году, с 1837 года при ней работал мектеб для мальчиков. В 1892 году местные жители получили разрешение на строительство в деревне новой мечети. По данным 1870 года, в Апачево были 3 водяные мельницы, в 1906 году — хлебозапасный магазин и бакалейная лавка. В конце XIX века земельный надел сельской общины составлял 1151 десятину. 

До 1920 года деревня входила в Байсаровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Актанышском, с 10 февраля 1935 года в Калининском, с 12 октября 1959 года в Актанышском, с 1 февраля 1963 года в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население

Экономика 
Жители работают преимущественно в подразделении ООО «Агрофирма «Аняк», занимаются полеводством, скотоводством.

Религиозные объекты 
Между селом Атясево и Апачево в 2005 году построена мечеть «Атяс-Апач».

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района